Das Mixed Doppel der Australian Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Sania Mirza und Mahesh Bhupathi. Im Finale trafen Cara Black und Leander Paes auf Jekaterina Makarova und Jaroslav Levinský. Black und Paes siegten in zwei Sätzen; es war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den Australian Open (Paes hatte bereits 2003 im Mixed gewonnen) und ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der ITF (englisch)

Mixed
2010